Die XXIII Internazionali Femminili di Palermo SNAI OPEN 2010 waren die 21. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zusammen mit dem ECM Prague Open 2010 vom 10. zum 18. Juli 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Flavia Pennetta und im Doppel Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez.

Im Einzel gewann Kaia Kanepi gegen Flavia Pennetta mit 6:4, 6:3 und im Doppel Alberta Brianti / Sara Errani gegen Jill Craybas / Julia Görges mit 6:4, 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Palermo